Escobón negro puede referirse a:

El nombre común de la planta Cytisus arboreus.
El nombre común de la planta Cytisus villosus.